Чемпионат Исландии по футболу 1931 — 19-й розыгрыш чемпионата страны. Чемпионом стал «Рейкьявик», для него это стал седьмой титул.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1931 год в Исландии
Футбол в Европе в 1931 году